

Молан — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Мез

Молан — громада в кантоні Во